Jméno a příjmení Rudolf Wünsch má více nositelů:

 Rudolf Wünsch (politik) (1891–???) – meziválečný československý politik, poslanec KSČ
 Rudolf Wünsch (skladatel) (1880–1955) – hudební skladatel